L – dwunasta litera alfabetu łacińskiego, piętnasta litera alfabetu polskiego.

L 
 cyfra rzymska oznaczająca 50
 L – Uniwersum konstruowalne
 L – indukcyjność
 moment pędu – wielkość fizyczna (moment)
 w termodynamice – ciepło parowania
 stała Loschmidta (stała fizyczna)
 odcinek lędźwiowy kręgosłupa lub rdzenia kręgowego
 Luksemburg (międzynarodowy kod samochodowy Luksemburga)
 poziom natężenia dźwięku – wielkość fizyczna
 rozstęp L(X) – zmienna statystyczna
 oznakowanie pojazdu, kierowanego przez osobę uczącą się jeździć (od lekcja)
 L – południowokoreański piosenkarz
 L – bohater mangi i anime Death Note
 L – wyróżnik tablic rejestracyjnych województwa lubelskiego
 L – obwód w matematyce
 Problem L – w teorii obliczeń
 L – klasa złożoności
 L – album Grzegorza Turnaua
 L – 50 singel Ayumi Hamasaki
 L – album Steve’a Hillage’a
 L – album Liroya

L. 
 L. – oznaczenie Linneusza w nazewnictwie biologicznym

l 
 litr – objętość, jaką zajmuje 1 kg wody destylowanej w temperaturze 4 °C przy ciśnieniu 1 atm = 760 mm Hg (1013,25 hPa)
 poboczna liczba kwantowa

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy